Баранка Верде има више значења:

 Баранка Верде (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Баранка Верде (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Баранка Верде (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику